rokosz – bunt szlachty
 Rokosz – polski zespół muzyczny
 Rokosz – miejscowość w województwie wielkopolskim
 ROKOSZ – podziemna organizacja młodzieżowa w Poznaniu (1981–1984)